Немецкий федеральный банк (, также используется название Бундесбанк или Дойче Бундесбанк) — центральный банк Германии.

Функции 
В соответствии с Законом ФРГ о банковской деятельности и другими специальными законами на Бундесбанк возложены функции по регулированию денежного обращения и кредита:
 Установление процентных и дисконтных ставок по своим операциям.
 Разработка политики своих операций на кредитном и открытом рынках.
 Установление резервных требований к кредитным институтам, которые обязаны держать минимальные резервы на жиросчетах в банке в определенном размере, определяемом банком.
 Оказания услуг в качестве финансового агента федерального правительства и правительств земель. Банк может предоставлять им льготные наличные ссуды в пределах лимитов, указанных в законе, а эти государственные органы должны держать свои ликвидные средства на жиросчете в Бундесбанке.

Немецкий Федеральный банк и Федеральное управление финансового надзора Германии вместе являются органами финансового регулирования Германии.

Штаб-квартира Бундесбанка находится во Франкфурте-на-Майне.

В декабре 2016 года Бундесбанк заявил об ускорении процедуры возврата немецкого золота из-за рубежа во Франкфурт-на-Майне.

Руководство 
Руководство Германским федеральным банком осуществляет правление (Vorstand), состоящее из президента (Präsident), вице-президента (Vizepräsident) и 4 членов правления (Mitgliedern des Vorstands), президент, вице-президент и один из членов назначаются федеральным правительством, а три других члена — федеральным советом по согласованию с федеральным правительством.

Список президентов 
 2004—2011 Аксель Вебер
 2011—2021 Йенс Вайдман

Территориальные подразделения 
Главные управления и филиалы банка:
 Главное управление в Баден-Вюртемберге (Hauptverwaltung in Baden-Württemberg)
 Филиал в Фрайбурге (Filiale Freiburg)
 Филиал в Карлсруэ (Filiale Karlsruhe)
 Филиал в Ройтлингене (Filiale Reutlingen)
 Филиал в Штутгарте (Filiale Stuttgart)
 Филиал в Ульме (Filiale Ulm)
 Филиал в Филлинген-Швеннингене (Filiale Villingen-Schwenningen)
 Главное управление в Баварии (Hauptverwaltung in Bayern)
 Филиал в Аугсбурге (Filiale Augsburg)
 Филиал в Мюнхене (Filiale München)
 Филиал в Нюрнберге (Filiale Nürnberg)
 Филиал в Регенсбурге (Filiale Regensburg)
 Филиал в Вюрцбурге (Filiale Würzburg)
 Главное управление в Берлине и Бранденбурге (Hauptverwaltung in Berlin und Brandenburg)
 Филиал в Берлине (Filiale Berlin)
 Главное управление в Бремене, Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальте (Hauptverwaltung in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt)
 Филиал в Гёттингене (Filiale Göttingen)
 Филиал в Ганновере (Filiale Hannover)
 Филиал в Магдебурге (Filiale Magdeburg)
 Филиал в Ольденбурге (Filiale Oldenburg)
 Филиал в Оснабрюке (Filiale Osnabrück);
 Главное управление в Гамбурге, Мекленбурге-Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейне (Hauptverwaltung in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein)
 Филиал в Гамбурге (Filiale Hamburg)
 Филиал в Нойбранденбурге (Filiale Neubrandenburg)
 Филиал в Ростоке (Filiale Rostock);
 Главное управление в Гессене (Hauptverwaltung in Hessen)
 Филиал в Франкфурте-на-Майне (Filiale Frankfurt am Main);
 Главное управление в Северном Рейне-Вестфалии (Hauptverwaltung in Nordrhein-Westfalen)
 Филиал в Билефельде (Filiale Bielefeld)
 Филиал в Бохуме (Filiale Bochum)
 Филиал в Дортмунде (Filiale Dortmund)
 Филиал в Дюссельдорфе (Filiale Düsseldorf)
 Филиал в Эссене (Filiale Essen)
 Филиал в Хагене (Filiale Hagen)
 Филиал в Кёльне (Filiale Köln);
 Главное управление в Рейнланд-Пфальце и Сааре (Hauptverwaltung in Rheinland-Pfalz und dem Saarland)
 Филиал в Кобленце (Filiale Koblenz)
 Филиал в Людвигсхафене (Filiale Ludwigshafen)
 Филиал в Майнце (Filiale Mainz)
 Филиал в Саарбрюкене (Filiale Saarbrücken);
 Главное управление в Саксонии и Тюрингии (Hauptverwaltung in Sachsen und Thüringen)
 Филиал в Хемнице (Filiale Chemnitz)
 Филиал в Эрфурте (Filiale Erfurt)
 Филиал в Лейпциге (Filiale Leipzig).

История 
 1875—1945 — центральным эмиссионным банком Германии являлся Рейхсбанк.
 1946—1948 — в Западной Германии на базе филиалов Рейхсбанка в пределах каждой из 11 земель был создан центральный банк.
 1948—1957 — систему эмиссионных банков возглавил Банк немецких земель, осуществлявший операции через центральные банки земель.
 1957—1990 — путём слияния Банка немецких земель с центральными банками земель создан Немецкий федеральный банк.
 1990—1993 — после крушения Берлинской стены и объединения ФРГ и ГДР немецкая марка стала единственным средством платежа объединённой Германии.
 1993—2001 — в соответствии с условиями Маастрихтского договора было принято решение о введении евро в качестве общеевропейской валюты и создании Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ)
 2001 — н.в. — функции по эмиссии евро переданы Европейскому центральному банку (ЕЦБ)

См. также 
 Экономика Германии
 Евро
 Немецкая марка
 Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундесбанка 
 Немецкий страж валюты: Бундесбанку — 60 лет 

Германия
Банки Германии
Банки, основанные в 1957 году